Bercovici:
 Martin Bercovici
 Noël Bernard Bercovici (Berkovics)
 Iuri Bercovici Levitan

Nume de familie evreiești
Nume de familie slave